Toto je seznam čísel Čtyřlístku, který zahrnuje čísla populárního českého komiksového časopisu pro děti Čtyřlístek, který vychází od roku 1969. V seznamu jsou dále uvedena čísla magazínu Čtyřlístek Speciál, komiksové knihy Čtyřlístku a velké knihy Čtyřlístku s reedicemi starých příběhů. Ilustrátorem a prvním autorem Čtyřlístku je Jaroslav Němeček (* 1944), většinu scénářů v prvních desetiletích psala Ljuba Štíplová (1930–2009), v současnosti je tvoří několik autorů, kteří se v psaní jednotlivých epizod střídají. 
Kromě hlavního příběhu zahrnuje většina čísel i několik dalších komiksových příběhů. Starší ročníky postupně vycházejí i v knižní podobě, která však obsahuje pouze příběhy Čtyřlístku. Seznam knižních vydání naleznete na konci článku.

Čtyřlístek

Čtyřlístek Speciál

Čtyřlístek MINI 
Od roku 2020 vychází 6× ročně také časopis pro děti v předškolním věku. Čísla nejsou nijak pojmenována.

 1/2020
 2/2020
 3/2020
 4/2020
 5/2020
 6/2020
 1/2021

 2/2021
 3/2021
 4/2021
 5/2021
 6/2021
 1/2022
 2/2022

 3/2022
 4/2022
 5/2022
 6/2022
 1/2023
 2/2023

CD-Romek 
Časopis + CD-ROM s počítačovou hrou, v níž vystupuje Čtyřlístek. Číslování začíná od 14, později s motivem Čtyřlístku vycházela pouze sudá čísla.

Ahoj, tady Fifi 
Magazín pro malé slečny, který vycházel v letech 2012–2019, také obsahoval příběhy Čtyřlístku.

Knihy

Komiksové knihy

Komiksové sbírky 
Původní příběhy Čtyřlístku (bez ostatních komiksových příběhů), jsou postupně od prvního čísla vydávány i v knižní podobě. Velikost stránek je oproti původnímu komiksu zvětšena.

Poznámky

Externí odkazy 
  Oficiální stránky 
  Fanouškovské stránky Knihovnička Čtyřlístek 

Čtyřlístek
Čtyřlístek